Штайнер, Якоб:

 Штайнер, Якоб — математик.
 Штайнер, Якоб — скрипичный мастер.